Dannenbaum steht für
 Gebrüder Dannenbaum, Braunschweig, siehe; Dannenbaumsches Haus
 Zeche Dannenbaum in Bochum

Dannenbaum ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Dannenbaum (1895–1956), deutscher evangelischer Theologe
 Rolf Dannenbaum  (* 2. Februar 1924; † 28. Oktober 2011), Pfarrer, Sohn von Hans Dannenbaum
Hans Dannenbaum, Chemiker.

Siehe auch:
 Tannenbaum
 Dannebom